Шультес:

 «Шультес» — полнометражный художественный фильм производства российской кинокомпании «СТВ».

Фамилия 

 Шультес, Йозеф Август (1773—1831) — австрийский ботаник, врач, натуралист и писатель-путешественник.
 Шультес, Карл (1822—†) — немецкий писатель, автор множества драм, рассказов и романов.
 Шультес, Эдмунд (1868—1944) — швейцарский политик, президент.
 Шультес, Юлиус Герман (1804—1840) — австрийский ботаник, натуралист (естествоиспытатель) и врач.